

Шатогей — місто, штат Нью-Йорк
 Шатогей — селище, штат Нью-Йорк